John Owen (poète) (1564-1622)
 John Owen (pasteur) (1616-1683)
 John Owen,  (1776-1861),  homme politique britannique.
 John Owen (joueur d'échecs) (1827-1901)